Anand Pillay (né en 1951),  logicien britannique.
 Gerald Pillay (né en 1953), théologien protestant et historien de l’Église sud-africain.
 Geraldine Pillay (née en 1977), athlète sud-africaine.
 Jerry Pillay (né en 1965), pasteur réformé sud-africain, professeur de théologie à l'Université de Pretoria, élu en juin 2022, secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises (COE).
 J. Y. Pillay (né en 1934), entrepreneur et homme d'État singapourien.
 Laure Pillay (1917-2017), magistrate et avocate mauricienne.
 Navanethem Pillay (née en 1941), avocate sud-africaine.
 Patrick Pillay, politicien seychellois, président de l' Assemblée nationale.
 Tassarajen Pillay Chellumbrum, homme politique mauricien.
 Verashni Pillay (née en 1984), journaliste sud-africaine.